Папалокваутла има више значења:

 Папалокваутла (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Папалокваутла (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику